Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Francisco Costa che ha battuto in finale Martín Rodríguez 6-7, 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Martín Rodríguez (finale)
 Sébastien Lareau (primo turno)
 Paul Goldstein (primo turno)
 Rodolphe Cadart (finale)

 David Nainkin (secondo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)
 Michael Tebbutt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1999